Elite Cup de Hóquei em Patins. Esta nova competição reunio as oito melhores equipas da temporada 2015/16. 
Esta nova competição é organizada pela Associação Nacional de Clubes de Patinagem (ANACP) e da Associação de Patinagem de Coimbra (APC).
1ª edição  realizou-se em Coimbra, no Pavilhão Multidesportos Dr Mário Mexia, nos dias 16, 17 e 18 de Setembro.

Apuramento Campeão

5º–8º Lugar

Ligações externas

Desporto em Portugal em 2016
2016 no hóquei em patins